Ernst-August-Kanal bezeichnet

 Ernst-August-Kanal (Hannover), einen historischen Kanal in Hannover 
 Ernst-August-Kanal (Hamburg), einen Kanal in Hamburg-Wilhelmsburg